Balkun je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Balkun, otoček pri otoku Šolta
 Balkun, otoček pri otoku Čiovo
 Balkun, čer pri otoku Žirje